Conkling ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Conkling (1789–1874), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Donna King Conkling (1918–2007), US-amerikanische Sängerin von The King Sisters
 Frederick A. Conkling (1816–1891), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Hilda Conkling (1910–1986), US-amerikanische Lyrikerin
 Roscoe Conkling (1829–1888), US-amerikanischer Politiker

Conkling ist der Mittelname folgender Personen:

 Roscoe Conkling „Fatty“ Arbuckle (1887–1933), US-amerikanischer Schauspieler
 Roscoe Conkling McCulloch (1880–1958), US-amerikanischer Politiker
 Roscoe Conkling Patterson (1876–1954), US-amerikanischer Politiker

Conkling steht für:
 Conkling (Kentucky), ein Ort im Owsley County im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky

Siehe auch:
 Conklin